Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Kerry Reid e Greer Stevens che hanno battuto in finale Sue Barker e Ann Kiyomura-Hayashi 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Betty Stöve (finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (finale)

 Kerry Reid /  Greer Stevens (Campionesse)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1977